Хусяинов — фамилия; имеет женскую форму Хусяинова.
 Хусяинов, Зякярий Сяфитович (1914—1944) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Хусяинов, Юрий Рафаильевич (род. 1983) — российский футболист, полузащитник. См. также 
 Хусаинов